Stop de tijd (Marco Borsato), een single van Marco Borsato
 Stop de tijd (televisieprogramma), een tv-programma van MAX